Het ATP-toernooi van Schenectady 1994 (met de officiële naam OTB International Open 1994) werd van 22 tot en met 28 augustus 1994 gehouden in de Amerikaanse stad Schenectady.
Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Central Park in Schenectady.

Enkelspel

Geplaatste spelers
{| class="wikitable" style="font-size: 85%; "
! align="center" | Nr.
! align="center" | Speler
! align="center" | Ranking
! align="center" | Prestatie
! align="center" | Uitgeschakeld door
|-
| 1 ||  Sergi Bruguera || align="center"|3 || Tweede ronde || Jonas Björkman
|-
| 2 ||  Carlos Costa || align="center"|19|| Tweede ronde|| Jan Apell
|-
| 3 ||  Paul Haarhuis || align="center"|28 ||Eerste ronde || Alex Antonitsch
|-
| 4 ||  Ivan Lendl || align="center"|29 || Tweede ronde|| Chuck Adams
|-
| 5 ||  Javier Sánchez || align="center"|32 ||Tweede ronde || Joern Renzenbrink
|-
| 6 ||  Thomas Enqvist || align="center"|34 ||Kwartfinale || Chuck Adams
|-
| 7 ||  Andrej Tsjesnokov || align="center"|36 || Tweede ronde ||  Jacco Eltingh
|-
| 8 ||  Richard Fromberg || align="center"|41 || Eerste ronde|| Mats Wilander
|}

Finales

Onderste helft

 Dubbelspel 
 Geplaatste speelsters 

 Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Jacco Eltingh   Paul Haarhuis
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-team02= Mike Bauer   Matt Lucena
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=2
| RD1-team03= Royce Deppe   Brian Gyetko
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=4
| RD1-team04= Marius Barnard   Brent Haygarth
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6
| RD1-seed05=3
| RD1-team05= Marc-Kevin Goellner   Javier Sánchez
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2='''6
| RD1-team06= T.J. Middleton   Jeff Tarango
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=4
| RD1-team07=

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1994
Schenectady